Věšín steht für:

 Věšín (Tschechien), eine Ortschaft im Okres Příbram, Tschechien

Věšín ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Věšín (1860–1915), tschechischer Maler